Karl Spielbüchler ist der Name folgender Personen:

* Karl Spielbüchler (Politiker) (1911–1992), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Karl Spielbüchler (Jurist) (1939–2012), österreichischer Jurist und Verfassungsrichter